è un simulatore di guida sviluppato da Namco e pubblicato da Nintendo nel corso del 2013.

Storia
Il videogioco è uscito originariamente in Giappone il 25 luglio 2013, mentre in Nord America il 16 febbraio 2014. Si presenta come il terzo episodio della serie Mario Kart Arcade, spin off della serie principale Mario Kart.

Modalità di gioco
Una serie di piloti gareggiano su vari tracciati per contendersi la vittoria di alcune coppe. Lungo il tracciato sono disseminati vari oggetti da raccogliere e lanciare contro gli avversari per superarli.

Personaggi
Qui sotto vengono elencati i personaggi giocabili (in sfondo grigio i personaggi sbloccabili e su sfondo rosso chiaro i personaggi scaricabili).

Note

Voci correlate
Mario Kart Arcade GP
Mario Kart Arcade GP 2
Mario Kart Arcade GP VR

Collegamenti esterni

Mario Kart